Дзама:

 Дзама — город в Японии, находящийся в префектуре Канагава.
 Дзама — железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в городе Дзама, префектуры Канагава.
 Дзама — река в Грузии.